Ledizione 1966 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Vasas SC, che conquista il suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo fu János Farkas del Vasas SC con 25 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Vasas SC campione d'Ungheria 1966.
 Ózdi Kohász e Dorogi Bányász retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1967-1968: Vasas SC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1966
Campionato ungherese di calcio